El término costumbres argentinas puede referirse a:

 Costumbres argentinas, telecomedia argentina emitida en 2003 por Telefe, protagonizada por Tomás Fonzi y Daniela Herrero.

 Costumbres argentinas, canción y sencillo del grupo argentino Los Abuelos de la Nada, compuesta por Andrés Calamaro en 1985, y editada en el álbum en vivo  Los Abuelos en el Opera.